Bobrovka (Grote), grootste zijrivier van de rivier de Irbit in de Russische oblast Sverdlovsk
 Bobrovka (Tataarse), zijrivier van de Irbit, stromend door de stad Artjomovski